Por Désertines pode estar à procura de:
 Désertines (Allier)
 Désertines (Mayenne)

Desambiguações de topônimos